Valkeapää est un patronyme finnois pouvant désigner :
 Jukka-Pekka Valkeapää (1977-), réalisateur finlandais ;
 Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001), écrivain et musicien finlandais de culture same ;
 Pertti Valkeapää (1951-), joueur finlandais de hockey sur glace.

Patronyme finnois